Squadro è un termine con diversi significati:

 squadro agrimensorio – strumento usato in topografia per definire la planimetria di punti, rette e aree
 squadro – nome comune degli squali della famiglia Squatina